Вильямоль () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-дель-Сеа. Занимает площадь 39,92 км². Население — 193 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Леона